La saison 2010-2011 de 1. Bundesliga est la quarante-huitième édition de la première division allemande. Le premier niveau du championnat oppose dix-huit clubs allemands dont le Bayern Munich, champion en titre, en une série de trente-quatre rencontres jouées durant la saison de football. Elle débute le vendredi  et se terminera le samedi .

Les cinq premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa. La sixième place est attribuée au vainqueur de la DFB-Pokal.

Le Hertha Berlin et Bochum quittent la division et seront remplacés par Kaiserslautern, champion de 2. Bundesliga la saison précédente et Sankt Pauli. Cette saison de Bundesliga est notamment marquée par les places décevantes des VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg et du Werder Brême; mais également par les surprenants leaders successifs: Hoffenheim, Mayence puis le Borussia Dortmund qui ne quittera plus la place de leader à partir de la

Les 18 clubs participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 

Source : Classement officiel

Résultats 

 Le match disputé le  avril 2011 est arrêté, à la  alors que Schalke 04 menait 2-0, en raison d'un jet de gobelet en plastique sur un arbitre assistant d'un supporter du club de Sankt Pauli. Le 5 avril, le succès 2-0 de Schalke est confirmé par la Fédération allemande de football. Le 14 avril, en appel, Sankt Pauli est condamné à organiser son premier match de la saison 2011-2012 à plus de  de la ville et avec moins de 12.500 spectateurs.

Barrage 
À la fin de la saison, le  de 1. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 2. Bundesliga pour tenter de se maintenir. Avec un score cumulé de 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, le Borussia Mönchengladbach reste en 1. Bundesliga. Pour sa part, le VfL Bochum reste en 2. Bundesliga.

Changements d'entraîneurs

Statistiques

Classement des buteurs 
Source: Bundesliga site officiel

28 buts
  Mario Gómez (Bayern Munich)

22 buts
  Papiss Cissé (Fribourg)

17 buts
  Milivoje Novakovič (FC Cologne)

16 buts
  Theofanis Gekas (Eintracht Francfort)
  Lucas Barrios (Borussia Dortmund)
  Srđan Lakić (Kaiserslautern)

15 buts
  André Schürrle (Mayence)

14 buts
  Didier Ya Konan (Hanovre 96)

13 buts
  Raúl (Schalke 04)
  Lukas Podolski (FC Cologne)

Classement des passeurs 
Source: Bundesliga site officiel

17 passes
  Christian Tiffert (Kaiserslautern)

11 passes
  Mario Götze (Borussia Dortmund)
  Thomas Müller (Bayern Munich)
  Franck Ribéry (Bayern Munich)
  Arturo Vidal (Bayer Leverkusen)

9 passes
  Marko Marin (Werder Brême)
  Mehmet Ekici (Nuremberg)
  Zé Roberto (Hambourg)
  Diego (VfL Wolfsbourg)

Équipe-type de Bundesliga 2010-2011

Liens externes 
 Site de l'actualité du foot allemand

Notes et références 

2010-2011
Football M1
Allemagne M1
Championnat M1